L'équipe du Bahreïn est la sélection des meilleurs joueurs bahreïnis de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de Bahreïn de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Bahreïn
Basket-ball à Bahreïn
Basket-ball